La paraula anglesa dragonfly ('libèl·lula') pot referir-se a:

 DragonFly BSD: Sistema operatiu (informàtica) que aparegué el 2003.
 Dragonfly (sonda espacial): Missió espacial de la NASA.
 Dragon 2 DragonFly: Un prototip de coet reutilitable de SpaceX.
 Dragonfly (banda croata): Grup que va representar Croàcia a l'Eurovisió el 2007.
 Dragonfly (AC Comics): una superheroïna que va ser membre del grup exclusivament femení Femforce
 Dragonfly (Marvel Comics): una supermalvada
 Dragonfly (Øyenstikker a la versió original en noruec): pel·lícula teatral noruega del 2001, de Marius Holt
 Dragonfly: pel·lícula del 2002, dirigida per Tom Shadyac